J.-A. Martin (André-Paul Martin, dit), né à Paris le  et mort en mer le , est un explorateur polaire français, l’un des instigateurs du retour de la France en terre Adélie en 1950.

Biographie

Origines 
Né dans le 14 arrondissement de Paris le  dans une famille d'employés de commerce, André-Paul Martin fait d'abord carrière comme rédacteur au Palais de justice.

Dès avant la Seconde guerre mondiale, il est bien introduit dans les milieux du journalisme parisien. Passionné de montagne, il œuvre au sein de la section parisienne du Club alpin français. Il fonde avec Robert Pommier et Yves Vallette — deux camarades rencontrés pendant la guerre — un groupe baptisé « G.F.A. » (pour « Groupe Froid et Altitude »), avec l'intention « d'aller, dès la guerre finie, explorer les régions froides ou montagneuses du globe ».

Le « Spitz » 
Au cours de l'été 1946, il crée l'exploit en parcourant en compagnie de ses deux coéquipiers  à ski à travers les régions les moins connues du nord-est du Spitzberg. Tractant un traîneau, ils gravissent le Newtontoppen, point culminant de l'île, d'où ils repèrent un autre sommet qui leur semble plus élevé. Ils le baptisent « mont Général-Perrier » (Perriertoppen), du nom du président de la Société de géographie, qui a financé leur expédition.  

De retour à Oslo, les « Trois du Spitz » sont intrigués par un article de journal norvégien trouvé dans un caniveau : la revendication territoriale sur la Terre-Adélie décrétée par la France en 1924 y est contestée par la Norvège, sous le prétexte que la France n'y a pas repris pied depuis sa découverte par Dumont d'Urville en 1840. Cela incite Martin, Pommier et Vallette à organiser une expédition de reprise de possession. Pommier, qui s'est occupé des chiens de traîneau de Paul-Émile Victor après sa traversée du Groenland en 1936, renoue le contact avec l'explorateur, et l'idée d'un projet d'expédition en Antarctique fait son chemin. En , la fondation des Expéditions polaires françaises (E.P.F.) par Victor et quatre associés va permettre de le réaliser.

La terre Adélie (expéditions  et ) 
Victor, qui prépare pour l'été 1948 une nouvelle expédition au Groenland, délègue à André-Frank Liotard, l'un des co-fondateurs des E.P.F., le soin d'organiser la seconde expédition antarctique française en terre Adélie (). J.-A. Martin devient vite la cheville ouvrière de l'expédition, et trouve dans la préparation de celle-ci un magnifique champ d'action pour son dynamisme et son expérience.
 
Après un départ retardé par le mauvais état du , un ancien mouilleur de filets anti-sous-marins américain converti en navire polaire, l'expédition quitte Brest le . Elle compte au total 62 personnes, dont 11 doivent débarquer et hiverner.  y est chargé du cinéma et de l'intendance. Mais l'état des glaces en cet été austral 1948-1949 s'avère catastrophique, et le navire, bloqué par une cinquantaine de kilomètres de banquise, ne peut atteindre la côte antarctique. Ce qui est manifestement un échec sera qualifié par les E.P.F. d'« expédition préparatoire ».    

J.-A. Martin embarque à nouveau sur le Commandant Charcot le  en tant que second de la troisième expédition antarctique française en terre Adélie (). Mais il ne verra jamais le continent antarctique : le ,  
alors que le navire se trouve à  au nord-ouest du Cap, J.-A. Martin succombe à une hémorragie cérébrale. Son corps est débarqué au Cap, où il est enterré quatre jours plus tard.

Un film (Commandant Charcot Terre Adélie 1949) retrace le voyage du Commandant Charcot au cours de l'été austral 1949-1950 (). Les premiers plans, pris sur le bateau lors de son départ, ont très probablement été tournés par J.-A. Martin.

Postérité 
Port-Martin, la première base scientifique française établie en terre Adélie en 1950, a été ainsi baptisée en son honneur. En 1999, cinquante ans après sa mort, un timbre de l'administration postale des Terres australes et antarctiques françaises a commémoré son rôle dans le retour de la France en Antarctique.

Distinctions 
  à titre posthume ().
 Citation à l'ordre de la Nation (même date).

Bibliographie

Références 

Naissance en 1911
Décès en 1949
Explorateur de l'Antarctique
Explorateur de l'Arctique
Explorateur français
Antarctique